DiGregorio ist der Familienname folgender Personen:

 Abbey DiGregorio (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Gaspar DiGregorio (1905–1970), US-amerikanischer Mafioso und Oberhaupt des Chikago Outfit

Siehe auch:
 De Gregorio
 Di Gregorio
 Gregorio